Daniil Medvedev a fost campionul en-titre, dar a fost eliminat în runda a doua de  Nick Kyrgios. Kyrgios a ridicat la 3–1 scorul meciurilor directe dintre cei doi. Această victorie este a doua pentru Kyrgios în fața unui număr 1 mondial, după ce l-a învins pe Rafael Nadal la Wimbledon în 2014.

Pablo Carreño Busta l-a învins în finală pe Hubert Hurkacz cu scorul de 3–6, 6–3, 6–3 câștigând titlul la simplu masculin la Canadian Open 2022. Este primul lui titlu Masters 1000.

Novak Djokovic n-a participat din cauza nerespectării cerințelor de vaccinare împotriva COVID-19 pentru intrarea în Canada. iar Rafael Nadal din cauza unei probleme abdominale.

Pentru prima dată de la Indian Wells 1999, primii trei cap de serie la un turneu ATP Masters 1000 au fost învinși în meciurile de deschidere.

Capi de serie
Primii opt capi de serie intră direct în runda a doua.

Tabloul principal

Finală

Secțiunea 1

Secțiunea 2

Secțiunea 3

Secțiunea 4

Calificări

Capi de serie

Jucători calificați

Rezultate

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

A cincea calificare

A șasea calificare

A șaptea calificare

Note

Legături externe
 Main draw
 Qualifying draw

2022
ATP Tour 2022